Mayuka Masaki est un personnage du manga Tenchi Muyo!.

Familles: Tenchi Masaki (père), Yuzume (mère, décédée), Tennyo Masaki (tante), Kenshi Masaki (oncle), Achika Masaki Jurai (grand-mère, décédée), Nobuyuki Masaki (grand-père), Ayeka Masaki Jurai (arrière-grand-tante), Sasami Masaki Jurai (arrière-grand-tante), Youshou Masaki Jurai(arrière-grand-père), Haruna (arrière-grand-mère, décédée), Azusa Masaki Jurai (arrière-arrière-grand-père), Funahou Jurai (arrière-arrière-grand-mère), Misaki amiki Jurai(arrière-arrière-grand-tante)

Source 
 Anime V, July 1992, 
 Animage, August 1997, 
 Pioneer Entertainment (Japan), Hitoshi Okuda’s Tenchi Muyou Characters Book and comic book

Personnage de Tenchi muyo!
Personnage extraterrestre

en:List of Tenchi Muyo! supporting characters